Каменный Хутор 1 — деревня Ильичёвского сельского поселения Михайловского района Рязанской области России.
 Каменный Хутор 2 — деревня Ильичёвского сельского поселения Михайловского района Рязанской области России.